Zdzisław Szymański (1914–1986) – polski aktor
 Zdzisław Szymański (1926–1999) – polski fizyk, profesor
 Zdzisław Szymański (1926–1999) – polski ekonomista, dr hab.